Steve Mandanda (wym. ; ur. 28 marca 1985 w Kinszasie) – francuski piłkarz kongijskiego pochodzenia występujący na pozycji bramkarza we francuskim klubie Stade Rennais. W latach 2008–2022 reprezentant Francji.

Kariera klubowa 
W lidze Mandanda zadebiutował w 2005 roku w barwach Le Havre AC, miał wówczas 20 lat. Pierwszą bramkę puścił dopiero w czwartym spotkaniu. W sezonie 2005/06 rozegrał w sumie 30 spotkań, zaś w kolejnym 37. 6 lipca 2007 roku pewna strona internetowa ogłosiła, że zawodnik wybrał się na testy do Aston Villi. Jednak szefowie klubu z Birmingham nie podpisali umowy z Francuzem, ponieważ nie odpowiadały im wymogi stawiane przez władze Le Havre. W 2007 roku przeszedł do Olympique Marsylia. 1 lipca 2016 roku został piłkarzem Crystal Palace. Po roku wrócił do drużyny z Marsylii. Od 6 lipca 2022 roku został zawodnikiem Stade Rennes.

Kariera reprezentacyjna 
Steve zaliczył kilka występów w reprezentacji Francji do lat 21. W 2006 roku zaś sięgnął po Mistrzostwo Europy U-21 ze swoją reprezentacją.

Odznaczenia 
 Chevalier Legii Honorowej – nadanie 2018, wręczenie 2019

Statystyki kariery

Klubowe 

 (aktualne na dzień 11 stycznia 2023)

Reprezentacyjne

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Francji w piłce nożnej
Francuzi pochodzenia kongijskiego
Piłkarze Le Havre AC
Piłkarze Olympique Marsylia
Piłkarze Crystal Palace F.C.
Piłkarze Stade Rennais
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2008
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Mistrzowie Świata w Piłce Nożnej
Ludzie urodzeni w Kinszasie
Kawalerowie Legii Honorowej
Urodzeni w 1985
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022